Октябрьский сельсовет () — административная единица на территории Витебского района Витебской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Октябрьская.

История 
Сельсовет образован 20 ноября 1938 года.

География

Расположение 
Расположен в юго-восточной части Витебского района.

Граничит с Шапечинским, Новкинским, Вороновским сельсоветами и с г. Витебском.

Гидрография 
Протекают реки: Лучеса, Лососина, Александровский ручей.

Транспорт 
Проходят автомагистрали:

— М-8/ Е95, граница Российской Федерации (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута)

— Р-87 Витебск — Высокое (до М-1)

— Р-49 юго-западный обход города Витебска

Население 
Число домохозяйств — 1830.

Численность зарегистрированного населения — 4782 чел.

Состав 
Октябрьский сельсовет включает 21 населённый пункт:

 Барышино — деревня.
 Бондари — деревня.
 Высокая — деревня.
 ж/д ст Заболотинка — посёлок.
 Зазыбы 2 — деревня.
 Заходники — деревня.
 Копти — агрогородок.
 Лобаны — деревня.
 Лососино — деревня.
 Лужино — деревня.
 Любово — деревня.
 Лятохи — деревня.
 Маклаки — деревня.
 Октябрьская — агрогородок.
 Орлово — деревня.
 Селюты — деревня.
 Сокольники — деревня.
 Шапуры — деревня.
 Шульцево — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Васюты — деревня.
 Шпили — деревня.

Культура 
В агр. Октябрьская расположен Витебский районный историко-краеведческий музей.

На базе ГУО «Октябрьская средняя школа Витебского района имени И. П. Соболева» в агр. Октябрьская открыта Музейная комната, посвящённая Великой Отечественной войне.

Достопримечательности 

В агр. Копти распложен Воинский мемориал имени Ленинского Комсомола.

Примечания

Ссылки 
 Витебский райисполком

Сельсоветы Витебского района